Schories ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schories (auch: George Shories; 1874–1934), deutscher Schachspieler und Problemkomponist
 Hartmut Schories (* 1948), deutscher Schauspieler
 Oliver Schories (* 1982), DJ, Produzent und Remixer im Bereich der elektronischen Musik